Owsiak – nazwisko polskie.
 Jerzy Owsiak (ur. 1953) – polski społecznik, twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Stanisław Owsiak (ur. 1946) – polski ekonomista, członek Rady Polityki Pieniężnej